Колло́нг () — название нескольких коммун во Франции:

 Коллонг — в департаменте Приморские Альпы.
 Коллонг — в департаменте Верхние Пиренеи.